Harald Salomon kan syfta på:

* Harald Salomon (1867–1963), svensk jurist
 Harald Salomon (1900–1990), norsk-dansk skulptör och medaljgravör